Лягушка Терентьева () — вид земноводных из семейства настоящих лягушек.

Общая длина достигает 8,4 см. По строению тела похожа на озёрную лягушку, от которой по внешним признакам практически не отличается. Ранее рассматривалась даже в качестве подвида последней. В 1992 году Pelophylax terentievi был выделен в самостоятельный вид на основе данных биохимической генетики (электрофорез белков).

Любит равнинные места, низменности в долинах, а также встречается в горной местности. Часто держится вблизи тёплых источников, озёр, болот и рек. Вместе с тем может удаляться в засушливые районы. Активен в основном в сумерках и ночью. Питается насекомыми, иногда мелкими моллюсками.

По способу спаривания и размножения похожа на озёрную лягушку. В этом совершенно от неё не отличается.

Живёт в южном Таджикистане, в некоторых районах Синьцзяна (Китай) и на севере Афганистана.

Примечания

Литература 
 Mezhzherin, S. V. 1992. A new species of green frogs Rana terentievi sp. nova (Amphibia, Ranidae) from South Tadjikistan. Dopovidi Akademiï nauk Ukraïnskoï RSR. Seriia B, Mathematicheskie, Estestvennye, Tekhnickeskie Nauki, vol. 5, p. 150—153.

Зелёные лягушки
Земноводные Азии
Терентьев
Животные, описанные в 1992 году